Цзинси () — городской уезд в составе городского округа Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

Другие значения:
Цзинси () — одно из названий жанра пекинской оперы.